Aceasta este o listă de publicații din județul Sălaj:

 Graiul Sălajului, graiulsalajului.ro, graiulsj.unisys.ro 
 Magazin Sălăjean, http://www.magazinsalajean.ro
 Sălăjeanul, http://www.salajeanul.ro

 Sportul Sălăjean, http://www.sportulsalajean.ro

 Reviste
 Caiete Silvane, revistă de cultură 
 Origini. Caiete silvane

 Publicații online
 Zalău Online, http://www.zalon.ro 
 Zalău TV, http://www.ztv.ro
 Sălaj Online 24/7 

 Publicații în limba maghiară
 Arkad, http://www.arkad.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Sălaj
Publicații
µ